Pure peut désigner :

Toponyme 
 Pure, une commune des Ardennes ;

Musique 
 , un  de  ;
 , un album de  ;
 , un album de Gary Numan ;
 , un album d'Hayley Westenra ;
 Pure, un album de Lara Fabian ;
 Pure est un album de rock progressif du groupe Chandelier sorti en 1980 ;
 , un album du groupe  britannique  sorti en 1992 ;
 Pure, album de Maes de 2018.

Médias 
 Pure, une radio belge offerte par la RTBF (ancien nom : Pure FM)

Cinéma 

 , un film anglais sorti en 2002 ;
 , un film canadien sorti en 2005 ;
 Pure, titre international de , film suédois sorti en 2011 en France.

Télévision 

 Pure, une série télévisée brittanique en six épisodes diffusée en 2019 par Channel 4 et disponible sur Arte.tv en 2022.

Divers 
 Pure, un jeu vidéo de quad sur PlayStation de 

Homonymie de titre